Marchtaler ist der Familienname folgender Personen:

 Anton von Marchtaler (1821–1903), württembergischer Generalleutnant 
 Conrad Marchtaler († 1547), Rechenmeister und Ulmer Visirer (Entwurfszeichner)
 Hans Ulrich von Marchtaler (1906–1977), deutscher Diplomat
 Hildegard von Marchtaler, geb. Seelig (1897–1995), deutsche Historikerin
 Otto von Marchtaler (1854–1920), württembergischer Generaloberst und Kriegsminister